Les réseaux métallo-organiques ou  (MOF) sont des composés constitués d'ions métalliques ou de clusters coordonnés à des ligands organiques pour former des structures en une, deux ou trois dimensions. Certains, hautement poreux, pourraient servir à adsorber/épurer certains gaz (dont le gaz carbonique, voir ci-dessous).

Classification 
Ils sont une sous-classe de polymères de coordination, avec la particularité qu'ils ont une porosité élevée. Les ligands organiques composant ces structures sont parfois appelés « entretoises », un exemple étant l'acide téréphtalique.

Usages actuels ou prospectifs 
Des applications sont envisagées dans des domaines variés dont l'absorption et/ou le stockage de gaz ( notamment, avec le  ou le formate d'aluminium ALF) ou leur séparation, la catalyse et l'administration ciblée de médicaments.

Références 

Polymère